Trzemeszno (Groot-Polen) een plaats in het Poolse woiwodschap Wielkopolskie (Groot-Polen)
 Trzemeszno (gemeente), de gemeente Trzemeszno, gelegen in Groot-Polen.
 Trzemeszno Lubuskie, een plaats in het woiwodschap Lubusz 
 Trzemeszno (Krotoszyński) een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in het Powiat Krotoszyński